Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma solo la Davenport ha partecipato in coppia con Monica Seles.

La Davenport e la Seles hanno perso nel 2º turno contro Sandra Cacic e Mary Pierce.

Sandra Cacic e Mary Pierce hanno battuto in finale 7–6, 4–6, 7–6 Barbara Schett e Patty Schnyder.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (semifinali)
n/a
 Elena Lichovceva /  Caroline Vis (secondo turno)

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno) 
 Lindsay Davenport /  Monica Seles (secondo turno) 
 Rachel McQuillan /  Nana Miyagi (secondo turno) 
 Ruxandra Dragomir /  Iva Majoli (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1998